Загужање је насеље у Србији у општини Сурдулица у Пчињском округу. Према попису из 2011. било је 979 становника (према попису из 2002. било је 890 становника).

Овде је рођен трубач Саша Крстић.

Демографија 
У насељу Загужање живи 645 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 32,7 година (31,9 код мушкараца и 33,5 код жена). У насељу има 243 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,66.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Сурдулици
Насељена места у Пчињском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији